

Sciences et techniques 
 En aéronautique, le vol est le fait pour un aéronef de se soutenir et se déplacer dans l'atmosphère. Le terme s'applique aussi, en astronautique, aux engins spatiaux se déplaçant dans le vide. On distingue notamment :
 le vol à moteur, navigation aérienne dans un engin avec moteur (avion ou ULM) ;
 le vol à voile, navigation aérienne dans un engin sans moteur (planeur) ;
 le vol à vue et le vol aux instruments ;
 le vol libre, une activité sportive se pratiquant avec une aile volante (aile delta).
 En astronautique, un vol spatial est une navigation en dehors de l'atmosphère terrestre (ou en haute atmosphère).
 En astronomie, Vol est une abréviation de Volans, le nom latin de la constellation du Poisson volant.
 En biologie, le vol est le fait pour certains animaux (oiseaux, insectes, chauves-souris) de se déplacer dans l'air en battant des ailes.
 En informatique, vol est une commande MS-DOS.

Sciences humaines et sociales 
 En droit, le vol est un délit, le fait de s'approprier indûment, avec ou sans violence, le bien d'autrui.
 Le vol en droit pénal français connaît une définition précise et répond à une certaine réglementation.
 En économie, la vol est une abréviation de  volatilité, indicateur mesurant l'instabilité du cours d'un actif.
 En héraldique, le vol est un terme désignant les deux ailes d'un oiseau.
 En linguistique, vol est le code du volapük, selon les normes ISO 639-2 et -3 des codes de langue.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Le Vol est un film sorti en 1923
 Vol au-dessus d'un nid de coucou est un film de Miloš Forman, sorti en 1975.
 Le Vol du Pélican est une série télévisée australienne, créée en 1977.

Littérature et bande dessinée 
 Vol 714 pour Sydney est un album d'Hergé, dans la série des Aventures de Tintin.
 Vol au-dessus d'un nid de coucou est un roman de Ken Kesey, écrit en 1962.
 Vol de nuit est un roman d'Antoine de Saint-Exupéry, écrit en 1931.